Šnek může být

 hovorové označení pro jakéhokoli plže (Gastropoda) s ulitou, nejčastěji však hlemýždě zahradního (Helix pomatia)
 technické zařízení nebo jeho součást, připomínající tvarem ulitu hlemýždě nebo mající tvar šroubovice, například:
 hlavní součást šnekového dopravníku
 převodová součástka ve šnekovém soukolí
 točité schodiště

Externí odkazy